Zu den Strecken des Fahrplanfelds 740 (Zürich–Uster–Wetzikon–Hinwil/Rapperswil–Pfäffikon SZ) siehe:

 Bahnstrecke Zürich–Winterthur (Zürich HB–Stettbach/Wallisellen)
 Glatthalbahn (Stettbach/Wallisellen–Wetzikon–Hinwil/Rapperswil)
 Zürichsee–Gotthardbahn (Rapperswil–Pfäffikon SZ)

700…